cjo – codice ISO 639-3 della lingua ashéika pajoal